Strip může být:
 Strip – formát krátké komiksu
 Las Vegas Strip – bulvár v metropolitní oblasti Las Vegas
 The Strip (film) – americký film režiséra László Kardose z roku 1951
 Bulvár Strip (v originále The Strip) – americký televizní seriál z let 1999–2000
 The Strip (novozélandský seriál) – novozélandský televizní seriál z let 2002–2003
 Kriminálka z pobřeží (v originále The Strip) – australský televizní seriál z roku 2008
 Strip (album, Adam Ant) – album britského hudebníka Adama Anta z roku 1983
 Strip (album, The Chameleons) – album britské skupiny The Chameleons z roku 2000